Das Herreneinzel der French Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Albert Costa. Das Finale bestritten Juan Carlos Ferrero und Martin Verkerk, welches Ferrero in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster und bislang einziger Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2003